Die Liste der Stolpersteine in Sizilien listet alle Stolpersteine, die in Sizilien verlegt worden sind. Die Stolpersteine liegen in der Regel vor dem letzten selbstgewählten Wohnort des Opfers und erinnern an das Schicksal der Menschen, die von den Nationalsozialisten ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Die Stolpersteine wurden vom Kölner Künstler Gunter Demnig konzipiert und werden im Regelfall von ihm selbst verlegt.

Der erste Stolperstein in dieser Region wurde am 7. April 2019 in Geraci Siculo verlegt.

Verlegte Stolpersteine

Caltanissetta 

In Caltanissetta wurden sechs Stolpersteine an zwei Adressen verlegt.

Geraci Siculo 

In Geraci Siculo wurde folgender Stolperstein verlegt:

Palermo 

In Palermo wurden folgende Stolpersteine verlegt:

Verlegedaten 
 7. April 2019: Geraci Siculo
 22. Januar 2020: Palermo
 27. Januar 2022: Caltanissetta

Weblinks 
 Stolpersteine.eu, Demnigs Website

Einzelnachweise 

!Stolpersteine
Sizilien